Serie A 1969/1970 vanns av Cagliari.

Tabell

Källor 
 Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, September 2005
  - Italienskspråkig version med bilder och information.
  - Alla resultat på wbbplatsen RSSSF

1969 i Italien
1970 i Italien
Fotbollssäsongen 1969/1970
1969/1970